Инглвуд има више значења:
 Инглвуд (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Инглвуд (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Инглвуд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Инглвуд (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Инглвуд (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Инглвуд (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Инглвуд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Инглвуд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Инглвуд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси